Ла́заревская — железнодорожная станция Туапсинского региона Северо-Кавказской железной дороги. Расположена в центре микрорайона Лазаревское Лазаревского района города Сочи Краснодарского края.

Сообщение по станции

Дальнее

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов по станции Лазаревская в Яндексе
 Расписание и наличие мест на сайте ОАО «РЖД»

Вокзалы Сочи
Станции Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги